Paradise Hotel har flere betydninger:

 Paradise Hotel – Et amerikansk realityshow
 Paradise Hotel (Danmark) – Dansk udgave af Paradise Hotel
 Paradise Hotel (Holland) – Hollandsk udgave af Paradise Hotel
 Paradise Hotel (Israel) – Israelsk udgave af Paradise Hotel
 Paradise Hotel (Sverige) – Svensk udgave af Paradise Hotel
 Paradise Hotel (Norge) – Norsk udgave af Paradise Hotel